Łoś – zwierzę
 PZL.37 Łoś – samolot
 ORP Łoś – polski trałowiec

 Łoś – dawna leśniczówka. Tereny na których leżała znajdują się obecnie na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim
 Miejscowości w Polsce w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, w gminie Prażmów:
 Łoś – wieś
 Łoś – osada leśna (gajówka)
 Łoś – osada leśna (leśniczówka)

 Osoby o nazwisku Łoś
 Adam Łoś – właściciel ziemski
 Aneta Łoś – polska judoczka
 Andrzej Łoś – polski polityk, samorządowiec
 Dominik Łoś – polski aktor
 Jerzy Łoś – urzędnik, starosta w okresie II Rzeczypospolitej
 Jerzy Łoś – logik, matematyk i ekonomista
 Karol Łoś – ziemianin, właściciel dóbr ziemskich
 Mateusz Łoś – polski lekkoatleta, tyczkarz
 Stefan Łoś – polski pisarz i działacz harcerski
 Włodzimierz Łoś – ziemianin, urzędnik